Никольское сельское поселение — муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Никольское.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Хлепенским сельским поселением
 на востоке — с  Субботниковским сельским поселением
 на юге и западе — с  Мальцевским сельским поселением
 на северо-западе — с Вараксинским сельским поселением
 Крупные реки: Городня, Вазуза.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма — Ржев, имеется станция: Помельница.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года в Никольское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Субботниковского и Хлепенского.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 29 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сычёвского района
Сельские поселения Сычёвского района